Klewer ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Klewer (* 1977), deutscher Fußballtorhüter
 Hermann Klewer (1886–1957), deutscher Gewerkschafter
 Maximilian Klewer (1891–1963), deutscher Künstler
 Pascal Klewer (* 1997), deutscher Jazzmusiker und Bigband-Leader
 Richard Klewer (1898–1973), deutscher Politiker, Bürgermeister von Werl (1933–1943)

Siehe auch:
 Klever
 Klevers
 Clever